Григорево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Григорево — село в Софийской области.

Россия 
 Григорево — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Григорево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Григорево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Григорево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Григорево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Григорево — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Григорево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Григорево — деревня в Веретейском сельском поселении Некоузского района Ярославской области.
 Григорево — деревня в Некоузском сельском поселении Некоузского района Ярославской области.